Bartók György, id. (1845–1907) teológus, református püspök
Bartók György, ifj. (1882–1970) filozófus, az MTA tagja
Bartók György (1975–) zeneszerző